Екатерина Адольфовна Вальтер-Кюне (,  — , ) — российская  и .

Биография 
Дочь контрабасиста Адольфа Кюне. В 1883 году поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию, где училась у Карла Лютша (фортепиано) и Альберта Цабеля (арфа), после ухода профессора Лютша продолжала занятия фортепиано под руководством Антона Рубинштейна; окончила курс в 1888 году. Выступала с сольными концертами, с оркестром Итальянской оперы в Санкт-Петербурге и оркестром Российского музыкального общества. С 1892 г. по указанию императрицы Марии Фёдоровны была назначена преподавательницей в Смольном институте, с 1904 г. преподавала в Санкт-Петербургской консерватории, с 1915 г. профессор. Среди учеников Вальтер-Кюне — Ксения Эрдели. С 1917 года — в эмиграции.

Вальтер-Кюне принадлежат переложения для арфы различных произведений классического репертуара, из которых по-прежнему входит в арфовый репертуар Фантазия на темы оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Сын — историк и библиотекарь Георг Ульрихович Вальтер.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 94 — ISBN 5-85270-033-9

Комментарии

Примечания 

Академические музыканты России